Il torneo di doppio maschile (outdoor) fu uno dei sei eventi di tennis disputatesi alle Olimpiadi estive 1904.

Risultati

Classifica

Tabellone

Semifinali e Finali

Primi turni

Parte alta

Parte bassa

Bibliografia
 
 

Tennis ai Giochi della IV Olimpiade